O Parque Natural das Aves está situado na localidade de Rio Natal, no município de São Bento do Sul, na divisa com o município de Corupá, no estado de Santa Catarina. O Parque Natural das Aves foi criado em 1999, pelo empresário, engenheiro ambiental, agrônomo e entomologista Magno Bollmann.

O Parque Natural das Aves está localizado numa Área de Preservação Ambiental (APA) do Consórcio Quiriri de 23 mil hectares de natureza preservada, onde aves, animais silvestres, insetos e borboletas convivem em harmonia na mata atlântica preservada.

O Parque Natural das Aves está voltado à preservação, estudo e divulgação da fauna e flora de São Bento do Sul e região, incentivando a educação ambiental dos visitantes.
As atividades desenvolvidas no Parque garantem a preservação de pelo menos 100 espécies de aves, onde as ameaçadas de extinção terão sua reprodução incentivada. Para garantir a sobrevivência das variadas espécies de aves, o parque possui um pomar com 24 variedades de frutos, além de um criatório natural de minhocas. O viveiro principal, que conta com área de 600 metros quadrados, oferece condições semelhantes ao habitat natural das espécies de aves.

No Parque Natural das Aves encontra-se o Criatório Natural de Borboletas Ornith Bollmann, que abriga cerca de 10 espécies de borboletas, desde a fase inicial, quando ainda é um ovo, passando pelos estágios de lagarta e casulo até poderem voar.  Há espécies de borboletas ameaçadas de extinção, que tem sua reprodução incentivada no borboletário, a fim de preservar estas espécies.

O Auditório Escola Olga Bollmann que objetiva proporcionar aos visitantes palestras e seminários com fins educativos, especialmente enfatizando a necessidade de preservação do meio ambiente a fim de garantir a qualidade de vida das futuras gerações.
Um dos objetivos do Parque Natural das Aves é a preservação do meio ambiente mediante a conscientização ambiental e o envolvimento direto da comunidade, dos visitantes e escolares nos projetos que desenvolve.

O projeto de criação e soltura de borboletas desenvolvido pelo Criatório Natural de Borboletas Ornith Bollmann incentiva a educação ambiental fazendo com que alunos de diversas escolas da região participem do processo de soltura das borboletas na natureza.
Outra iniciativa desenvolvida no local com participação direta da comunidade, é o espaço destinado à Associação de Reciclagem dos moradores da região, que recolhe papel, papelão, embalagens plásticas, de vidro e metal, evitando que tais materiais sejam depositados na natureza degradando o meio ambiente.

O parque dispõe de criadouro de peixes nativos e de aves exóticas, trilha ecológica contemplativa, pomar de frutas e reconstituição da mata nativa, área para camping com chalés, lanchonete e produtos coloniais. Os visitantes podem desfrutar de banhos no rio e da área de camping ou realizar caminhadas nas trilhas contemplativas em contato direto com o meio ambiente preservado.

O Parque Natural das Aves proporciona momentos de contemplação da natureza, em contato direto com o meio ambiente preservado, favorecendo o ecoturismo na região e atraindo pessoas comprometidas com a preservação do meio ambiente.

Em reconhecimento as atividades desenvolvidas em defesa do Meio Ambiente, no dia 12 de maio de 2008, o Sr. Magno Bollmann, recebeu a Medalha de Mérito Ambiental do Poder Legislativo Catarinense. A honraria foi uma proposição do deputado estadual Silvio Dreveck, líder do Partido Progressista (PP) na Assembleia Legislativa de Santa Catarina.

Natural Aves
Turismo em São Bento do Sul
Fundações em Santa Catarina em 1999